Курник:
 Курник — курятник.
 Курник — вид пирога с курицей.
 Курник — город в Польше.
 Курник — гмина (волость) в Польше, включающая одноимённый город.
 Курник — замок XIV века в одноимённом городе в Польше, памятник истории.

См. также 
 Курники
 Курников
 Курниково